El Czech Cycling Tour 2018, 9a edició del Czech Cycling Tour, es disputà entre el 9 al 12 d'agost de 2018 sobre un recorregut de 545,2 km repartits quatre etapes, la primera d'elles una contrarellotge per equips. L'inici de la cursa va tenir lloc a Uničov, mentre el final fou a Dolany. La cursa formava part del calendari de l'UCI Europa Tour 2018, amb una categoria 2.1.

El vencedor final fou l'austríac Riccardo Zoidl de l'equip Felbermayr-Simplon Wels. L'acompanyaren al podi l'alemany Andreas Schillinger i el letó Aleksejs Saramotins, ambdós de l'equip Bora-Hansgrohe.

Equips 
L'organització convidà a prendre part en la cursa a un equip World Tour, quatre equips continentals professionals, tretze equips continentals i una selecció nacional:

Etapes

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Etapa 4

Classificació final

Referències

Enllaços externs 
 Pàgina oficial

Competicions ciclistes a la República Txeca
Competicions ciclistes del 2018